Баголей — русская фамилия.

Известные носители 

 Баголей, Игорь Михайлович (род. 1965) — российский актёр.
 Баголей, Любовь Николаевна — российская актриса, жена И. М. Баголея.